Sampo er en finsk mytologi en magisk genstand, der skaber lykke og velstand. 

Sampo kan også henvise til: 

 Sampo (film fra 1959), en finsk-sovjetisk film om den mytiske Sampo
 Sampo Group, en finsk finansiel virksomhed
 Sampo Bank, en tidligere finsk bank, der blev købt af Danske Bank
 Sampo (navn), en finsk navn, der kan være både for- og efternavn
 Sampo (distrikt), et distrikt i den finske by Tampere